Van Lier ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Gijsels van Lier (1593–1676), niederländischer Admiral und Gouverneur
 Bart van Lier (* 1950), niederländischer Posaunist
 Erik van Lier (* 1945), niederländischer Jazz-Bassposaunist
 Norm Van Lier (1947–2009), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Lier
 Zwartzusters van Lier